Victorius est un praenomen latin.
 Victorius est gouverneur d'Arvernis au 

Prénom latin